In 2010 werd het 32ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 6 februari tot 5 juni. Comercial werd de kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Braziliaans competitievoetbal 2010